Слејтон има више значења:
 Слејтон (Тексас)
 Слејтон (Минесота)